Marija Pawlowa (kyrillisch Мария Павлова) ist der Name folgender Personen:

 Marija Wassiljewna Pawlowa (1854–1938), russische Paläontologin und Hochschullehrerin
 Marija Pawlowa (Politikerin) (* 1943), bulgarische Politikerin